La Ligue 2 2014-2015 è stata la 76ª edizione del secondo campionato di calcio più importante in Francia.
La stagione è iniziata il 1º agosto 2014 ed è terminata il 22 maggio 2015.

Stagione

Novità 
Nella stagione precedente sono state promosse in Ligue 1 il Metz, il Lens e il Caen, che sono rispettivamente arrivate 1ª, 2ª e 3ª.

Dalla Ligue 1 sono retrocessi il Sochaux, il Valenciennes e l'Ajaccio, che sono rispettivamente arrivate 18ª, 19ª e 20ª.

Dallo Championnat National sono state promosse Orlèans e Gazélec Ajaccio. Il Luzenac aveva conquistato la promozione sul campo, ma in seguito è stato escluso dal campionato per inadempienze finanziarie: al suo posto è stato ripescato il Châteauroux, terzultimo classificato nel precedente torneo di Ligue 2. Una volta sistemati i conti societari, il Luzenac ha presentato istanza di ammissione al campionato di Ligue 2: la LFP si è espressa in senso contrario per la non congruità dell'impianto di gioco rispetto ai parametri previsti.

Squadre partecipanti

Allenatori

Tabella riassuntiva

Allenatori esonerati, dimessi e subentrati 
 : esonerato Christian Bracconi (il 18 ottobre 2014) - subentrato Olivier Pantaloni (il 6 novembre 2014)
 : esonerato Bruno Irles (il 15 ottobre 2014) - subentrato Stéphane Crucet (il 15 ottobre 2014)
 : dimesso Philippe Hinschberger (il 17 novembre 2014) - subentrato Francis de Percin (il 17 novembre 2014)
 : dimesso Erick Mombaerts (il 10 dicembre 2014) - subentrato Thierry Goudet (il 28 dicembre 2014)
 : dimesso Olivier Pantaloni (il 22 ottobre 2014) - subentrato Alexandre Dujeux (il 22 ottobre 2014)

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Ligue 1 2015-2016
      Retrocesse in Championnat National 2015-2016

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie 

Dalla 2ª alla 5ª giornata: 
Dalla 6ª alla 13ª giornata: 
Dalla 14ª giornata alla 15ª giornata: 
Dalla 16ª alla 17ª giornata: 
Dalla 18ª giornata:

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Classifica marcatori

Verdetti finali 
  ,  e  promossi in Ligue 1 2015-2016.
  ,  e  retrocessi in Championnat National 2015-2016

Note

Collegamenti esterni
 
 
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2014-2015/

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Ligue 2